Markéta Davidová (ur. 3 stycznia 1997 w Jabloncu nad Nysą) – czeska biathlonistka, brązowa medalistka mistrzostw świata i czterokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2015 roku, kiedy wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Mińsku. Zajęła tam między innymi 27. miejsce w sprincie i dziesiąte w sztafecie. Podczas rozgrywanych rok później mistrzostw świata juniorów w Cheile Grădiştei wywalczyła srebrny medal w sztafecie i brązowy w biegu indywidualnym. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, zdobywając też złoty medal w biegu pościgowym i srebrny w sprincie na mistrzostwach świata juniorów w Otepää w 2018 roku.

W Pucharze Świata zadebiutowała 16 grudnia 2016 roku w Novym Měscie, zajmując 63. miejsce w sprincie. Pierwsze punkty wywalczyła 14 stycznia 2017 roku w Ruhpolding, gdzie w tej samej konkurencji zajęła 28. miejsce. Pierwszy raz na podium zawodów tego cyklu stanęła 6 grudnia 2018 roku w Pokljuce, kończąc bieg indywidualny na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Julija Dżima i Monika Hojnisz. W sezonie 2018/2019 była trzecia w klasyfikacji biegu indywidualnego.

Podczas mistrzostw świata w Anterselvie w 2020 roku wspólnie z Evą Puskarčíkovą, Ondřejem Moravecem i Michalem Krčmářem zdobyła brązowy medal w sztafecie mieszanej. Na tej samej imprezie była też między innymi czwarta w sztafecie kobiet i ósma w biegu indywidualnym. Startowała także na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie była m.in. ósma w sztafecie mieszanej i piętnasta w sprincie. Kolejny medal zdobyła podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku, gdzie zwyciężyła w biegu indywidualnym. Wyprzedziła wtedy Hannę Öberg ze Szwecji i Norweżkę Ingrid Landmark Tandrevold.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 
 

Czeskie biathlonistki
Czescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Jabloncu nad Nysą
Urodzeni w 1997